Woodland (Maine) puede referirse a:

 Woodland (condado de Aroostook, Maine); o
 Woodland (condado de Washington, Maine).